Aineiasz (latinul Aeneas) a görög és a római mitológia egyik alakja, Aphrodité és Ankhiszész fia. A trójai királyi család sarja, Hektór sógora, a trójai háború egyik fontos szereplője.

Homérosz történetében Aineiasznak nem tetszik, hogy Hektór alárendeltje, ez alapján pedig később olyan legendák is születtek, amelyek szerint Aineiasz segített az akhájoknak elfoglalni Tróját. A legismertebb legenda szerint azonban Aineiasz a trójai háborút túlélők vezetője volt, aki a háború után az istenek parancsára Itáliába hajózott.

Aineiaszt egyes legendák a római kultúra megalapítójának tekintik, Vergilius Aeneis című művében írja le a trójai hős útját Itáliába, ahogy hajótörést szenvedett Karthágó partjainál, megismerkedett Dido királynővel, akivel szerelembe esett. Mercurius emlékeztette Aineiaszt kötelességére, így a hős elhagyta a királynőt (aki öngyilkos lett) és tovább hajózott Itáliába, ahol megalapította Lavinium városát. A Iulius-nemzetség ősének tekintették, így Julius Caesar is tőle vezette le a családfáját. A római mitológia szerint halála után anyja, Vénusz (Aphrodité) kérésére istenné avatták.

Kapcsolódó szócikkek
 Iliasz
 Aeneis

Források

További információk 
 

Homéroszi alakok
Trója